Abitibi Indijanci, jedna od lokalnih skupina Algonkina.
 Abitibi (rijeka), rijeka u Kanadi
 Abitibi (jezero), jezero u Kanadi